Clumsy – album dei Samiam del 1994
 Clumsy – album degli Our Lady Peace del 1997
 Clumsy – singolo degli Our Lady Peace del 1997
 Clumsy – singolo di Fergie del 2007
Clumsy – software per la simulazione di errori di rete